Karel III. Navarrský řečený Ušlechtilý (1361 – 8. září 1425) byl v letech 1387 až 1425 navarrským králem a od roku 1387 do roku 1404 hrabětem z Évreux, dokud titul nevyměnil za vévodství Nemours. Panování trávil zlepšováním infrastruktury království, obnovou navarrské hrdosti po neradostné vládě otce, Karla II. Špatného a scelováním vztahů s Francií.

Karel III. se narodil ve francouzském Mantes-la-Jolie. V roce 1375 se oženil s dcerou Jindřicha II. Kastilského, Eleonorou, čímž ukončil konflikt mezi Kastilií a Navarrou.

Jeho politika spočívala v míru s Francií, Kastilií, Aragonií a Anglií, v podpoře Avignonského papežství a v manželských aliancích. Spolupracoval s Kastilií ve válce o Granadu. Pařížskou smlouvou se vzdal svých nároků na Champagne a Brie a uzavřel mír s Francií.

V roce 1413 vytvořil Cort, jakýsi Nejvyšší soud. Pro dědice trůnu vytvořil titul prince z Viany, kterým se nazýval jeho vnuk Karel. Byl patronem umění a dokončil výstavbu velké gotické katedrály v Pamploně. Nechal také postavit královský palác v Tafalle a královský palác v Olite, kde v roce 1425 zemřel.

Jeho sestra Jana se provdala ze Jindřicha IV. Anglického.

Potomci 
Karel s Eleonorou spolu měli několik dětí:

 Johana Navarrská (1382–1413), ⚭ 1402 Jan I. hrabě z Foix (1382–1436)
 Blanka Navarrská (1385/91–1441)
 ⚭ 1402 Martin I. Sicilský (1374/76–1409)
 ⚭ 1420 Jan II. Aragonský (1398–1479), král navarrský, aragonský, valencijský, sicilský a hrabě barcelonský
 Isabela Navarrská (1395–1435), ⚭ 1419 Jan IV. z Armagnacu (1396–1450)
 Beatrix Navarrská (1392–1412), ⚭ 1406 Jakub II. z La Marche (1370–1438)
 Marie Navarrská (1388–1425)
 Markéta Navarrská (1390–1403), neprovdala se a neměla potomky
 Karel Navarrský (1397–1402)
 Ludvík Navarrský (1402)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Évreux
Navarrští infanti
Navarrští králové
Vévodové z Nemours
Hrabata z Évreux
Pohřbení v katedrále v Pamploně
Narození v Mantes-la-Jolie
Úmrtí v Olite
Úmrtí 8. září
Narození v roce 1361
Úmrtí v roce 1425
Muži